Фрэнк А. Ландже́лла-мла́дший (; ) — американский актёр. Лауреат четырёх премий «Тони», номинант на премии «Оскар», «Эмми», «Золотой глобус» и BAFTA. Наиболее известен по участию в фильмах «Дневник безумной домохозяйки» (1970), «Дракула» (1979), «Властелины вселенной» (1987), «Дэйв» (1993), «Девятые врата» (1999), «Доброй ночи и удачи» (2005) и «Фрост против Никсона» (2008), а также телесериале «Американцы».

Биография 
Фрэнк Ланджелла родился в Бейонн, штат Нью-Джерси, в семье итало-американцев Анджелины и Фрэнка Ланджеллы-старшего. В 1955 году вся семья переехала в муниципалитет Саут-Ориндж. В Сиракьюсе будущий актёр успешно окончил Сиракузский университет со степенью бакалавра искусств.

В 1975 году Ланджелла стал лауреатом первой премии «Тони» за роль Лесли в спектакле по мотивам одноимённого романа Эдварда Олби «Морской пейзаж». Впоследствии актёр получит ещё три: за роль Флегонта Тропачёва в спектакле «Счастье дурака» по пьесе Ивана Тургенева «Нахлебник», Ричарда Никсона в спектакле «Фрост против Никсона» и Андра в пьесе «Отец».

В 2008 году Ланджелла был номинирован на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за роль того же Ричарда Никсона в экранизации пьесы «Фрост против Никсона», однако проиграл Шону Пенну и Микки Рурку. Также актёр снимался в ролях Арлингтона Стюарта в фильме «Посылка», Льюиса Зейбела в фильме «Уолл-стрит: Деньги не спят» и Родни Коула в фильме «Неизвестный».

В 2015—2017 годах году он снимался в драматическом телесериале канала FX «Американцы».

Личная жизнь 
Ланджелла был женат на Рут Уайл с 1977 по 1996 года. У них есть двое детей. C 1996 по 2001 год он состоял в отношениях с актрисой Вупи Голдберг.

Избранная фильмография

Примечания

Библиография

Ссылки 

Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую мужскую роль в пьесе
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Выпускники Сиракьюсского университета
Киноактёры США